Малагон () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 365 км². Население — 8731 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля